Св. св. Борис и Глеб може да се отнася за:
 Св. св. Борис и Глеб (Муром) – манастир в с. Борисоглеб, Русия;
 Св. св. Борис и Глеб (Навагрудак) – църква в Навагрудак, Беларус;
 Св. св. Борис и Глеб (Смоленск) – манастир в Смоленск, Русия;
 Св. св. Борис и Глеб (Полоцк) – манастир в Полоцк, Беларус.